Митрополи́т Феодо́сий (в миру Митрофа́н Ни́конович Дику́н-Ваколю́к; 23 ноября 1926, село Черница, Волынское воеводство, Польская Республика — 1 октября 2001, Полтава, Украина) — архиерей Русской православной церкви, с 1992 года — архиепископ Полтавский и Кременчугский. Митрополит с 1996 года. Религиозный писатель, ревностный полемист, выступал против политических репрессий и притеснений, а также выступал против расколов и захвата храмов и монастырей на Западной Украине.

Биография 
Родился 23 ноября 1926 года в селе Черница, входившем тогда в состав Польши (впоследствии Корецкого района, Ровенской области, УССР) в крестьянской семье.

В 1943 году окончил 7 классов средней школы и поступил послушником в Почаевскую Лавру.

В 1947 году поступил в Московскую духовную семинарию, по окончании которой в 1951 году продолжил образование в Московской духовной академии, которую окончил в 1955 году со степенью кандидата богословия.

25 августа того же года епископом Владимирским и Суздальским Онисимом (Фестинатовым) пострижен в монашество с именем Феодосий в честь преподобного Феодосия Киево-Печерского.

28 августа рукоположен во иеродиакона, а 4 сентября — во иеромонаха и назначен в храм села Костерёво Владимирской епархии.

В январе 1956 года переведён в кладбищенский храм города Владимира.

В 1958 году, по личной просьбе, назначен преподавателем и помощником инспектора Волынской духовной семинарии.

С 1960 года состоял секретарём правления Волынской духовной семинарии.

В апреле 1963 года возведён в сан игумена.

В 1964 году, в связи с насильственным закрытием Волынской семинарии, переведён преподавателем в Одесскую духовную семинарию и вскоре назначен помощником инспектора.

21 марта 1966 года возведён в сан архимандрита и назначен ректором Одесской духовной семинарии.

Архиерейство 
Постановлением Священного Синода от 4 апреля 1967 года определено быть епископом Переяслав-Хмельницким, викарием Киевской епархии. Его архиерейская хиротония состоялась 4 июня 1967 года во Владимирском кафедральном соборе в Киеве. Хиротонию совершали: митрополиты: Крутицкий и Коломенский Пимен (Извеков), Ленинградский и Ладожский Никодим (Ротов), архиепископы: Киевский и Галицкий Филарет (Денисенко), Эдмонтонский и Канадский Пантелеимон (Рудык), Иркутский и Читинский Вениамин, Ивано-Франковский и Коломыйский Иосиф, Херсонский и Одесский Сергий, Львовский и Тернопольский Николай.

7 октября 1967 года назначен епископом Полтавским и Кременчугским.

25 октября 1977 года отправил Л. И. Брежневу двухсотстраничное письмо, в котором изложил беды Церкви. Письмо попало за рубежи СССР, было переведено на многие языки, передано по радио «Свобода» и другим радиостанциям. В связи с этим давление на Церковь было ослаблено, но сам епископ подвергся наказанию — был переведён на Вологодскую кафедру.

7 сентября 1978 года возведён в сан архиепископа.

С 4 октября 1979 года — архиепископ Вологодский и Великоустюжский, но по состоянию здоровья поехать в Вологду не смог и 27 декабря того же года назначен архиепископом Астраханским и Енотаевским.

В 1989 году на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви выступил с предложением об образовании Украинской Православной Церкви, что встретило сопротивление со стороны Киевского митрополита Филарета.

Определением Священного Синода от 19 февраля 1990 года назначен архиепископом Хмельницким и Каменец-Подольским.

20 марта 1990 года постановлением Синода Украинского Экзархата назначен архиепископом Ивано-Франковским и Коломыйским.

В 1990 году архиепископ Феодосий выступил против деятельности Украинской греко-католической церкви, выражавшейся в массовых захватах храмов и монастырей на Западной Украине, экспансии католицизма. Известно также письмо архиепископа президенту СССР М. С. Горбачёву, в котором также были изложены политические и антиправославные причины противоправной деятельности УГКЦ.

8 мая 1990 года вошёл в состав Синодальной Библейской комиссии.

С ноября 1990 года — член Священного Синода Украинской Православной Церкви.

С сентября 1991 года — архиепископ Винницкий и Брацлавский.

2 апреля 1992 года на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви выступил с яркой речью против предоставления автокефалии Украинской Церкви.

С 1992 года — архиепископ Полтавский и Кременчугский и с 20 июня того же года — председатель Канонической комиссии Священного Синода Украинской Православной Церкви.

17 ноября 1996 года Митрополитом Киевским и всей Украины Владимиром, удостоен сана митрополита.

С мая 1997 года под редакцией митрополита Феодосия издается ежемесячник «Полтавский Православный листок».

В период архиерейства на Украине, владыка Феодосий опубликовал немало работ, среди которых — обличительная работа «В защиту Православной Церкви от филаретовского раскола», написанная в средине 1990-х годов и разошедшаяся огромными тиражами.

Скончался от инсульта 1 октября 2001 года. Отпевание и погребение состоялось 4 октября в городе Полтаве. Похоронен в усыпальнице Свято-Троицкого храма на территории Крестовоздвиженского женского монастыря.

Награды 
 Церковные
 орден преподобного Сергия Радонежского II степени (25 августа 1986 г. в связи с 60-летием со дня рождения)
 Орден святого равноапостольного великого князя Владимира II степени
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени
 орден Марии Магдалины (Польская Православная Церковь)

 Светские
 орден «За заслуги» III степени (1996) — Президента Украины.

Труды 
 «Речь при наречении во епископа Переяслав-Хмельницкого» ЖМП, 1967, № 8, 12-14.
 «О благословении плодов» ЖМП, 1971, № 9, 41-43.
 Письмо Л. И. Брежневу о положении Православной церкви в Полтавской епархии (26.10.1977) // РПЦ в советское время (1917—1991). Материалы и документы по истории отношений между государством и церковью / Сост. Г. Штриккер. М., 1995. Кн. 2. С. 141—155.
 «Беседа с архиепископом Астраханским и Енотаевским Феодосием», На пути к свободе совести II: Религия и демократия, М., 1993, 232—244.
 Український екклісіаст, 2000.
 Свята криниця, 16 томов.
 10 томов проповедей
 Путь святих, 5 томов.
 Матушка Нектарія.
 Том поэзии.
 Том басен.
 Щире слово до Галицької молоді (брошюра против унии).
 2 брошюры против разных сект.
 На захист Православної Церкви від філаретівського розколу (В защиту Православной Церкви от филаретовского раскола), 1997.

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия «Древо»
 Феодосий (Дикун) на сайте «Русское Православие»
 Арихиепископ Феодосий II на сайте Астраханской епархии
 На Православие. Ru
 ВЕРУЮЩИЕ ПОЛТАВЩИНЫ ПОМЯНУЛИ МИТРОПОЛИТА ФЕОДОСИЯ
 Феодосій (Дикун Митрофан Никонович)

Митрополиты Украинской православной церкви
Похороненные в Полтаве
Участники Поместного собора Русской православной церкви (1971)